Шоллар (, ) — посёлок городского типа в Хачмазском районе Азербайджана. Посёлок расположен в 2 км от железнодорожной станции Худат (на линии Сумгаит — Махачкала).

Статус посёлка городского типа с 1935 года.

С начала XX века здесь добывается родниковая шолларская вода, широко известная в Азербайджане и за его пределами.
В 1902 году Бакинская городская дума ассигновала деньги на строительство Баку-Шолларского водопровода (автор и инженер проекта — сэр Вильям Линдлей). Фактические работы по сооружению были начаты в феврале 1904 г. и закончились к концу 1916 г. Первая шолларская вода поступила в Баку 21 января 1917 г.

Население 

По данным «Списков населенных мест Российской Империи по Кавказскому краю» от 1870 года, село Шоллар являлся селом, населённым лезгинами.

По переписи 1979 года население Шоллар состояло из лезгин-48,9%, русских и украинцев - 31,3% и азербайджанцев - 18,3%.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Хачмазского района